Pelkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1891-1959), gymnaste olympique finlandais
Jaana Pelkonen (née en 1977), personnalité politique et de télévision finlandaise
Jyri Pelkonen (né en 1965), coureur finlandais en combiné nordique
 (né en 1930), skieur finlandais en cross-country
 (né en 1928), athlète finlandais en course de haies

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois